Napaea (mythologie), dryaden uit de Griekse mythologie
Napaea (dier), een geslacht van vlinders uit de familie Riodinidae
Napaea (plant), plantengeslacht uit de kaasjeskruidfamilie